Fritsch se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Antonin Fritsch
 Karl Fritsch
 Reinhard M. Fritsch